Lyle (Minnesota), població dels Estats Units a l'estat de Minnesota 
 Lyle (Washington), concentració de població designada pel cens a la riba nord del riu Colúmbia, a l'estat de Washington (EUA)
 Hilliard Lyle (Allenford, Ontàrio, 1879 - Beaverlodge, Alberta, 1931), jugador de lacrosse canadenc